Looström är ett efternamn som burits av bland andra: 

 Carl Ludvig Looström
 Sten Looström